Тапёр:

 Тапёр — XIX—XX века музыкант, пианист, сопровождавший своим исполнением танцы на вечерах, балах, впоследствии — немые фильмы.
 Тапёр — Рассказ А. П. Чехова (Опубл.: 1885).
 Тапёр — Рассказ А. И. Куприна (Опубл.: 1900).
 Тапёр — художественный фильм режиссёра Роланда Калниньша ( г.).